El Remanso kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 El Remanso (platå),

Mexiko 

 El Remanso, Mexiko, ort, Veracruz, Tantoyuca, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar